Spork steht für

Orte in Nordrhein-Westfalen:
 Spork (Bocholt), Ortsteil der Stadt Bocholt, Kreis Borken
 Spork (Dörentrup), Ortschaft des Ortsteils Hillentrup der Gemeinde Dörentrup, Kreis Lippe
 Spork-Eichholz (bis 1954 die Gemeinde Spork), seit 1970 Ortsteil der Stadt Detmold, Kreis Lippe 

Sonstiges:
 Spork, englische Bezeichnung für den „Göffel“, eine Mischung aus Löffel und Gabel, siehe Essbesteck#Mischformen 

Spork ist der Familienname folgender Personen: 
 Guido Spork (* 1975), deutscher Fußballspieler 
 Peter Spork (* 1965), deutscher Neurobiologe und Buchautor